Als Weltmeisterschaft 1989 oder WM 1989 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1989 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 1989
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1989
 Badminton-Weltmeisterschaften
 Badminton-Weltmeisterschaft 1989
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 1989
 Bandy-Weltmeisterschaft 1989
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1989
 Bob-Weltmeisterschaft 1989
 Boxweltmeisterschaften 1989
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1989
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1989
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1989
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1989
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1989
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1989
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1988/89
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1989/90
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1989
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1989
 Fechtweltmeisterschaften 1989
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1989
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 1989
 Fußball-Weltmeisterschaften
 U-16-Fußball-Weltmeisterschaft 1989
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1989
 Futsal-Weltmeisterschaft 1989
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1989
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 1989
 Judo-Weltmeisterschaften 1989
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1989
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1989
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 1989
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1989
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1989
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1989
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1989
 Poloweltmeisterschaft 1989
 Rallye-Weltmeisterschaft 1989
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1989
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1989
 Ringer-Weltmeisterschaften 1989
 Ruder-Weltmeisterschaften 1989
 Skeleton-Weltmeisterschaft 1989
 Snookerweltmeisterschaften
 Snookerweltmeisterschaft 1989
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1989
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1989
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1989
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1989
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 1989
 Superbike-Weltmeisterschaft 1989
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 1989
 Tischtennisweltmeisterschaft 1989
 Turn-Weltmeisterschaften 1989
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1989
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1989

!
Weltmeisterschaften nach Jahr